John F. Kennedy – 35. prezydent Stanów Zjednoczonych
 John Kennedy – szkocki piłkarz
 John Kennedy – amerykański wioślarz, medalista olimpijski
 John Alexander Kennedy – inspektor policji miasta Nowy Jork
 John B. Kennedy – amerykański korespondent radiowy i dziennikarz
 John F. Kennedy Jr. – amerykański pilot, prawnik i dziennikarz